Cette page contient les pages d'homonymie de Abeille, Abeilles, L'Abeille et Les Abeilles.

Abeille est un nom vernaculaire donné à de nombreux insectes hyménoptères de la super-famille des Apoidea, parmi lesquelles des abeilles à miel qui pour la plupart appartiennent au genre Apis, en particulier les espèces domestiquées suivantes :
 abeille européenne (Apis mellifera) ;
 abeille asiatique (Apis cerana).

Format abeille ou abeilles

Prénom 
Abeille est un prénom du calendrier révolutionnaire, souvent attribué sous la Terreur. Il a été utilisé par Anatole France pour l'une de ses héroïnes, la duchesse Abeille des Clarides.

Patronyme 

 Claude Abeille (né en 1930), sculpteur français ;
 Françoise Abeille de Keralio, traductrice et romancière française du XVIIIe siècle ;
 Gaspard Abeille (1648-1718), poète et auteur dramatique français, membre de l’Académie française ;
 Guy Abeille, économiste français ;
 Jacques Abeille (1942-2022), écrivain ;
 Johann Christian Ludwig Abeille (1761-1838), compositeur allemand ;
 Jonas Abeille (1809-?), chirurgien français ;
 Joseph Abeille (1673-1756), ingénieur et architecte français ;
 Laurence Abeille (née en 1960), femme politique française ;
 Louis-Paul Abeille (1719-1807), économiste physiocrate français ;
 Patrice Abeille (1954-2013), homme politique indépendantiste de Savoie ;
 Pierre-César Abeille (1674-1733), compositeur français ;
 .

Autres 
Abeille peut aussi désigner :
 abeille, une monnaie locale de Villeneuve-sur-Lot ;
 Abeille, un conte d'Anatole France, du nom de son héroïne.

Voir aussi 
 Abeille Musique, une maison de disques indépendante française

Forme L'Abeille ou Les Abeilles

Œuvres 

 L'Abeille canadienne, ancien journal paru à Montréal de 1818 à 1819 ;
 L'Abeille canadienne, ancien journal paru à Québec de 1833 à 1834 ;

 L'Abeille américaine, journal pour la communauté des réfugiés français de Saint-Domingue en Amérique ;
 L'Abeille de la Nouvelle-Orléans, ancien journal couvrant La Nouvelle-Orléans ;

 L'Abeille cauchoise, ancien journal couvrant l'arrondissement d'Yvetot ;
 L'Abeille de la Creuse, ancien journal couvrant le département de la Creuse ;
 L'Abeille de Fontainebleau, ancien journal couvrant l'arrondissement de Fontainebleau ;
 L'Abeille de la Ternoise, journal couvrant Saint-Pol-sur-Ternoise et ses alentours ;

 L'Abeille haytienne, revue de la littérature haïtienne ;

 L'Abeille du nord, ancienne gazette politico-littéraire éditée à Saint-Pétersbourg.

Toponyme 

 Les Abeilles sont un ancien village et une seigneurie des Pyrénées-Orientales ;
  plusieurs rues ou avenues des Abeilles.

Transports 
 Les Abeilles (anciennement Abeilles International) sont une division du groupe Bourbon spécialisée dans le remorquage maritime
 Abeille Flandre, Abeille Bourbon, Abeille Liberté  et Abeille Languedoc, des remorqueurs de haute mer de la compagnie Les Abeilles, spécialisée dans le sauvetage de navires en détresse

Notes et références 

Prénom révolutionnaire